Вулканическое поле Сан-Франциско — вулканическое поле и скопление шлаковых конусов площадью около 4,700 км² на северной оконечности плато Колорадо в штате Аризона, США.

Описание 

Это типичное вулканическое поле: лавовые поля, над которыми высятся шлаковые конусы. Большинство конусов разрушены, сохранились лучше всего одни из самых молодых:

  — самый молодой из всех образований на поле. Появился в промежутке между весной 1064 и весной 1065 года н. э.
  — шлаковый конус, из которого на 6 км тянется лавовый поток.
  — потухший вулкан, последняя активность была зафиксирована в плейстоцене. На вид — два кратера с одним основанием. Находится недалеко от кратера Сансет.

См. также 
 Голден-Троут-Крик — другое вулканическое поле в США.
  — схожий с кратером S P конус в Канаде.

Примечания 

Вулканические поля
Вулканы США
Шлаковые конусы